Helman ist der Familienname von:

 Albert Helman (1903–1996), niederländisch-surinamischer Schriftsteller
 Edith Fishtine Helman (1905–1994), US-amerikanische Romanistin und Hispanistin
 Henri Helman (* 1949), französischer Regisseur
 Josh Helman (* 1986), australischer Schauspieler
 Pablo Helman (* 1959), argentinischer Visual Effects-Artist

Siehe auch: 
 Helman-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Hellmann
 Hellman
 Hehlmann